India
Malkapur – città del distretto di Akola, Maharashtra
Malkapur – città del distretto di Buldhana, Maharashtra
Malkapur – città del distretto di Kolhapur, Maharashtra